Stepper steht für:

 Stepper (Sportgerät), ein Fitnessgerät
 Stepper (Halbleitertechnik), eine Anlage zur Belichtung und Strukturierung des Fotolacks bei der Fotolithografie
 Schrittmotor, eine Bauart des Elektromotors
 Schuh- und Lederwarenstepper, ein ehemaliger Ausbildungsberuf